Jesus College, un des collèges constitutifs de l'université de Cambridge ;
 Jesus College, un des collèges constitutifs de l'université d'Oxford.